Bianchin ist der Familienname folgender Personen:

 Jordan Bianchin (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Margherita Bianchin (* 1995), italienische Beachvolleyballspielerin
 Wayne Bianchin (* 1953), italo-kanadischer Eishockeyspieler